Постомино () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Славенский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 7035 человек (на 2008 год).

Соседние гмины 
 Гмина Дарлово
 Гмина Кобыльница
 Гмина Славно
 Гмина Слупск
 Гмина Устка
 Повят-славеньски
 Повят-слупски

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Западно-Поморского воеводства